Esta é a lista de unidades federativas do Brasil por competitividade, de acordo com levantamento feito pela consultoria britânica Economist Intelligence Unit (EIU).

Listas de estados do Brasil